Алвар:

 Алвар — город в штате Раджастхан, Индия.
  Алвар — округ в штате Раджастхан, Индия.